von Boog ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Boog (1866–1929), österreichischer Offizier, 1918/19 Oberbefehlshaber der „Volkswehr“ Deutsch-Österreichs
 Carlo von Boog (1854–1905), österreichischer Architekt und Leiter des niederösterreichischen Bauamtes

Siehe auch: 
 Boock
 Book
 BOG
 Boog